Мозговой, Алексей:
 Мозговой, Алексей Авксентьевич (1912—1975) — советский гельминтолог, доктор биологических наук.
 Мозговой, Алексей Борисович (1975—2015) — командир 4-го батальона территориальной обороны («бригады Призрак») Луганской Народной Республики.